{{Кинематографист
| имя = Софья Ильинична Левитина
| оригинал имени = 
| изображение = Sofya Levitina 1927.jpg
| ширина = 
| описание изображения = Софья Левитина в фильме «Земля в плену»
| имя при рождении = 
| дата рождения = 27.12.1877
| место рождения = Мстиславль, Могилёвская губерния, Российская империя (ныне Могилёвская область, Белоруссия
| дата смерти = 1949
| место смерти = Москва, РСФСР, СССР
| гражданство = →  →  
| профессия = актриса
| годы активности = 1918—1950
| направление = 
| награды = 
| imdb_id = 0506183
}}
Со́фья Ильи́нична Леви́тина (1877, Москва, Российская империя — 1950, Москва) — советская актриса.

 Биография 

1 декабря 1918 года зачислена в штат Еврейской театральной студии в Москве, которая прекратила существование уже в следующем году.

Снималась в фильмах студии Мосфильм с 1924 по 1944 гг.

С 1943 по 1948 гг. играла в Государственном театре киноактёра.

Снималась в фильмах режиссёров Михаила Ромма, Фёдора Оцепа, Якова Протазанова и других.

Похоронена в колумбарии Донского монастыря.

 Фильмография 
  — Аэлита — председательница домкома  — Процесс о трёх миллионах — зрительница в зале суда (нет в титрах)
  — Земля в плену
  — Неоплаченное письмо — жена Ершова  — Победа женщины
  — Человек из ресторана
  — Дон Диего и Пелагея — тюремная заключённая  — Бегствующий остров
  — Чины и люди — эпизод (Анна на шее)
  — Соперницы — эпизод
  — Человек остался один — работница  — Тихий Дон — мать Натальи  — Две матери — Гаврилова, тётя Юлии  — Понятая ошибка — Аксинья  — Любовь Алёны — эпизод
  — Петербургская ночь — эпизод
  — Пышка — пожилая монахиня  — Без ошибки — Марфа, повариха детского сада  — Секретарь райкома — женщина на опознании  — Свадьба — гостья''

Примечания

Ссылки 
 ЛЕВИТИНА Софья на сайте «Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия»

Актрисы СССР
Актрисы XX века
Родившиеся в Мстиславле